Bolshoi  (russo: большой; significado: grande, maior) pode se referir a:

26793 Bolshoi, asteroide da cintura principal;
Academia Estatal de Coreografia de Moscou, conhecida como Academia de Balé Bolshoi, Companhia de Balé Bolshoi ou simplesmente Balé Bolshoi.
Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, única extensão estrangeira do Teatro Bolshoi de Moscou;
Teatro Bolshoi, edifício histórico da cidade de Moscou;
The Bolshoi, banda inglesa.

Desambiguação